

Geografia
Bresson – comune francese situato nel dipartimento dell'Isère della regione del Rodano-Alpi

Persone 
Rémi Bresson – attore francese
Robert Bresson – soggettista, sceneggiatore e regista francese, maestro del minimalismo
Henri Cartier-Bresson – fotografo francese, spesso considerato il padre del fotogiornalismo

Pagine correlate 
 Saint-Bresson (Gard)
 Saint-Bresson (Alta Saona)